

Televisione
 Lindenstraße – soap opera tedesca

Urbanistica
 Lindenstraße – strada di Berlino, situata nel quartiere di Kreuzberg
 Lindenstraße – strada di Ilmenau
 Lindenstraße – strada di Luneburgo
 Lindenstraße – strada di Neubrandenburg
 Lindenstraße – strada di Parchim
 Lindenstraße – strada di Potsdam
 Lindenstraße – strada di Treviri